RNG steht für:

 Random number generator, ein Zufallszahlengenerator
 Reichsnaturschutzgesetz
 Rheinische Naturforschende Gesellschaft
 Rheinische NETZGesellschaft, ein Verteilnetzbetreiber
 Rupert-Neß-Gymnasium Wangen
 Dateinamenserweiterung der XML-Schemasprache RELAX NG

RNG